Jan Wolski (1888-1975) – polski działacz spółdzielczy, teoretyk anarchizmu kooperatystycznego
 Jan Wolski (1916-2018) – polski ułan, uczestnik II wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jan Wolski (ur. 1959) – polski historyk literatury
 Jan Wolski – polski kierowca rajdowy
 Jan Wolski – polski rolnik ze wsi Emilcin, zrelacjonował domniemane spotkanie z UFO w latach 70 XX w.
 Jan Wolski – pseudonim filozofa Jana Hempla

Zobacz też